Als Zahlkarte bezeichnet man:

 die Zahlkarte (Einzahlungsschein) der Post
 die Zahlungskarte, ein Mittel zur bargeldlosen Zahlung